Bedřiška Karolína Sasko-Kobursko-Saalfeldská (24. června 1735, Coburg – 18. února 1791, Unterschwaningen) byla sasko-kobursko-saalfeldsou princeznou a sňatkem poslední braniborsko-ansbašskou markraběnkou.

Život 
Bedřiška Karolína se narodila jako sedmé dítě a nejmladší dcera vévody Františka Josiáše Sasko-Kobursko-Saalfeldského a jeho manželky Anny Žofie Schwarzbursko-Rudolstadtské, dcery knížete Ludvíka Fridricha I.

22. listopadu 1754 se devatenáctiletá princezna v rodném Coburgu provdala za o rok mladšího markraběte Karla Alexandra Braniborsko-Ansbašského. Manželství bylo uzavřeno z dynastických důvodů. Přestože byla Bedřiška Karolína považována za ctnostnou, laskavou, šlechetnou a zbožnou, její manžel ji shledal ošklivou, nevzdělanou a nudnou. Manželství zůstalo bezdětné, markrabě zanechal svou manželku na zámku Schwaningen v Unterschwaningenu a žil se svou milenkou Elizabeth Cravenovou.

Po Bedřiščině smrti v únoru 1791 se její manžel vzdal titulu markraběte a prodal markrabství Prusku, poté odešel ze země a oženil se se svou anglickou milenkou.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wettinové
Braniborsko-ansbašské markraběnky
Německé vévodkyně
Braniborsko-bayreuthské markraběnky
Narození 24. června
Narození v roce 1735
Narození v Coburgu
Úmrtí v Bavorsku
Úmrtí 18. února
Úmrtí v roce 1791
Ženy